Domenico Pecchio – pittore italiano
 Giuseppe Pecchio – politico e storico italiano